Carme — município da Espanha
Carme (mitologia) — entidade da mitologia grega
Carme (satélite) — satélite natural de Júpiter